Tenisový turnaj WTA Memphis International 2012 se konal ve dnech 17. – 26. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Xenija Pervaková  (2. kolo)
  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Marina Erakovićová (finále)
  Pauline Parmentierová (2. kolo)
  Elena Baltachová (1. kolo)
  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Lauren Davisová
  Madison Keysová
  Melanie Oudinová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Camila Giorgiová
  Alexa Glatchová
  Jamie Hamptonová
  Irena Pavlovicová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Věra Duševinová/  Olga Govorcovová (finále)
  Līga Dekmeijereová /  Naděžda Petrovová (semifinále, skreč)
  Michaëlla Krajiceková/  Anna Tatišviliová ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2012